Победоно́сцев — русская семинаристская фамилия.

Известные носители 
 Победоносцев, Александр Викторович (род. 1981) — украинский хоккеист.
 Победоносцев, Алексей Викторович (1897—1988) — искусствовед, директор Музея истории Ленинграда, начальник ГИОП.
 Победоносцев, Анатолий Иванович (род. 1925) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Победоносцев, Пётр Васильевич (1771—1843) — русский словесник, писатель, переводчик.
 Победоносцев, Сергей Петрович (псевдоним:«Сергей Непомнящий»; 1816—1850) — русский писатель и переводчик.
 

 Победоносцева, Варвара Петровна (1810 — после 1880) — русская писательница, переводчица.